

Patronyme 
 Qiu Bo (1993- ), nageur chinois
 Qiu Jin (1875-1907), poétesse chinoise
 Qiu Jun (1421-1495), homme politique chinois
 Qiu Xiaolong (1953- ), romancier américain d'origine chinoise

Toponyme 
 xian de Qiu (province du Hebei)